Кутузовский сельский округ

Калининградская область 

 Кутузовский сельский округ Гурьевского района (до 2019 года)

Московская область 

 Кутузовский сельский округ Волоколамского района (1994—2006)

Омская область 

 Кутузовский сельский округ Шербакульского района